Hirofumi Suga ist der Name folgender Personen:

* Hirofumi Suga (Landschaftsarchitekt) (* 1972), japanischer Landschaftsarchitekt und Gartengestalter
 Hirofumi Suga (Komiker) (* 1976), japanischer Komiker